Потерянный рай (фильм):

 Потерянный рай — грузинский советский фильм 1937 года режиссёра Давида Рондели
 Потерянный рай — бельгийский фильм 1978 года режиссёра Гарри Кюмеля
 Потерянный рай — украинский фильм-драма 2000 года режиссёра Валерия Рожко
 Потерянный рай — вьетнамский фильм о гомосексуалистах режиссёра Ву Нгок Данга
 Потерянный рай — эпизод фантастического телесериала «Звёздные врата: SG-1»
 Потерянный рай () — дебютный фильм 2014 года итальянского актёра Андреа Ди Стефано.